Le mot bronco désigne à l'origine un cheval indompté.

Il peut également faire référence à :

Culture 
 Bronco Billy, film de Clint Eastwood sorti en 1980 ;

 Bronco, groupe de musique mexicain ;
 , série télévisée américaine (1958-1962).

Véhicules 

Ford Bronco, véhicule automobile tout-terrain ;
 OV-10 Bronco, avion d'attaque au sol américain.